Småtjärn kan syfta på ett antal insjöar

Sverige

Västergötland 
Småtjärnen (Stora Lundby socken, Västergötland), sjö i Lerums kommun, 
Småtjärnen, Västergötland, sjö i Lerums kommun,

Dalsland 
Lilla Småtjärnet, sjö i Dals-Eds kommun,  (0,24 ha)
Stora Småtjärnet, Dalsland, sjö i Dals-Eds kommun, 
Stora Småtjärnet, sjö i Dals-Eds kommun,  (0,8 ha)
Norra Småtjärnen, sjö i Dals-Eds kommun, 
Södra Småtjärnen, sjö i Dals-Eds kommun, 
Västra Småtjärnen, sjö i Dals-Eds kommun, 
Östra Småtjärnen, sjö i Dals-Eds kommun,

Västmanland 
Gryssjö småtjärnar, sjö i Lindesbergs kommun, 
Småtjärnarna, Västmanland, sjö i Ljusnarsbergs kommun,  (4,9 ha)

Värmland 
Småtjärnarna (Färnebo socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun, 
Småtjärnarna (Kroppa socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun, 
Småtjärnen (Boda socken, Värmland), sjö i Kils kommun, 
Småtjärnen (Gräsmarks socken, Värmland), sjö i Sunne kommun,  (3 ha)
Småtjärnarna (Dalby socken, Värmland), sjö i Torsby kommun, 
Småtjärnen (Silleruds socken, Värmland, 659291-130291), sjö i Årjängs kommun, 
Småtjärnen (Silleruds socken, Värmland, 659299-130282), sjö i Årjängs kommun, 
Småtjärnen (Silleruds socken, Värmland, 659513-130013), sjö i Årjängs kommun, 
Småtjärnen (Silleruds socken, Värmland, 659546-129992), sjö i Årjängs kommun,

Dalarna 
Småtjärnarna (Sundborns socken, Dalarna), sjö i Falu kommun,  (3,9 ha)
Småtjärnarna (Svärdsjö socken, Dalarna), sjö i Falu kommun,  (3,58 ha)
Småtjärnarna (Floda socken, Dalarna), sjö i Gagnefs kommun, 
Småtjärnarna (Järna socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun, 
Småtjärnarna (Idre socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun, 
Småtjärnarna (Särna socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun,

Hälsingland 
Småtjärnarna (Bjuråkers socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun, 
Småtjärnarna (Ytterhogdals socken, Hälsingland), sjö i Härjedalens kommun, 
Småtjärnarna (Ängersjö socken, Hälsingland), sjö i Härjedalens kommun, 
Småtjärnarna (Los socken, Hälsingland, 684073-147299), sjö i Ljusdals kommun, 
Småtjärnarna (Los socken, Hälsingland, 684640-146480), sjö i Ljusdals kommun, 
Småtjärnarna (Los socken, Hälsingland, 685487-144401), sjö i Ljusdals kommun, 
Småtjärnarna (Gnarps socken, Hälsingland, 688799-158381), sjö i Nordanstigs kommun,  (5,23 ha)
Småtjärnarna (Gnarps socken, Hälsingland, 688835-158404), sjö i Nordanstigs kommun, 
Småtjärnarna (Skogs socken, Hälsingland), sjö i Söderhamns kommun,

Härjedalen 
Småtjärnarna (Storsjö socken, Härjedalen, 696987-135782), sjö i Bergs kommun,  (3,84 ha)
Småtjärnarna (Storsjö socken, Härjedalen, 697012-135757), sjö i Bergs kommun,  (2,82 ha)
Småtjärnarna (Hede socken, Härjedalen, 691101-136287), sjö i Härjedalens kommun, 
Småtjärnarna (Hede socken, Härjedalen, 691102-136324), sjö i Härjedalens kommun, 
Småtjärnarna (Vemdalens socken, Härjedalen, 695989-137899), sjö i Härjedalens kommun, 
Småtjärnarna (Vemdalens socken, Härjedalen, 696001-137856), sjö i Härjedalens kommun, 
Småtjärnarna (Vemdalens socken, Härjedalen, 696037-137844), sjö i Härjedalens kommun,

Jämtland 
Småtjärnarna (Ovikens socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun, 
Småtjärnarna (Bräcke socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Småtjärnarna (Hällesjö socken, Jämtland, 697084-150962), sjö i Bräcke kommun, 
Småtjärnarna (Hällesjö socken, Jämtland, 697099-150949), sjö i Bräcke kommun, 
Småtjärnarna (Hällesjö socken, Jämtland, 697923-150543), sjö i Bräcke kommun,  (7,24 ha)
Småtjärnarna (Hällesjö socken, Jämtland, 698004-152899), sjö i Bräcke kommun, 
Småtjärnarna (Sundsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Småtjärnarna (Hotagens socken, Jämtland, 712169-145047), sjö i Krokoms kommun, 
Småtjärnarna (Hotagens socken, Jämtland, 712174-145072), sjö i Krokoms kommun,  (5,5 ha)
Småtjärnarna (Hotagens socken, Jämtland, 712187-145034), sjö i Krokoms kommun, 
Småtjärnarna (Hotagens socken, Jämtland, 712196-145008), sjö i Krokoms kommun,  (6,79 ha)
Småtjärnarna (Hotagens socken, Jämtland, 714373-142126), sjö i Krokoms kommun, 
Småtjärnarna (Hotagens socken, Jämtland, 714388-142127), sjö i Krokoms kommun, 
Småtjärnarna (Hotagens socken, Jämtland, 714406-142136), sjö i Krokoms kommun, 
Småtjärnarna (Borgvattnets socken, Jämtland), sjö i Ragunda kommun, 
Småtjärnarna (Fors socken, Jämtland), sjö i Ragunda kommun, 
Småtjärnarna (Alanäs socken, Jämtland, 711732-149037), sjö i Strömsunds kommun, 
Småtjärnarna (Alanäs socken, Jämtland, 711740-149051), sjö i Strömsunds kommun, 
Småtjärnarna (Ströms socken, Jämtland, 712023-147538), sjö i Strömsunds kommun, 
Småtjärnarna (Ströms socken, Jämtland, 712055-147509), sjö i Strömsunds kommun, 
Småtjärnarna (Ströms socken, Jämtland, 712065-147563), sjö i Strömsunds kommun, 
Småtjärnarna (Ströms socken, Jämtland, 712073-147499), sjö i Strömsunds kommun, 
Småtjärnarna (Kalls socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (3,69 ha)
Småtjärnarna (Mörsils socken, Jämtland, 701792-138980), sjö i Åre kommun, 
Småtjärnarna (Mörsils socken, Jämtland, 701813-138987), sjö i Åre kommun, 
Småtjärnarna (Undersåkers socken, Jämtland, 703101-137567), sjö i Åre kommun,  (8,15 ha)
Småtjärnarna (Undersåkers socken, Jämtland, 703103-137599), sjö i Åre kommun, 
Småtjärnarna (Åre socken, Jämtland, 706433-133622), sjö i Åre kommun, 
Småtjärnarna (Åre socken, Jämtland, 706449-133555), sjö i Åre kommun, 
Småtjärnarna (Lits socken, Jämtland, 700433-147130), sjö i Östersunds kommun, 
Småtjärnarna (Lits socken, Jämtland, 700581-147389), sjö i Östersunds kommun, 
Småtjärnarna (Lits socken, Jämtland, 702748-145654), sjö i Östersunds kommun, 
Småtjärnarna (Näs socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun,

Medelpad 
Småtjärnarna (Lidens socken, Medelpad, 695858-155178), sjö i Sundsvalls kommun, 
Småtjärnarna (Lidens socken, Medelpad, 696662-154848), sjö i Sundsvalls kommun, 
Småtjärnarna (Lidens socken, Medelpad, 697082-156789), sjö i Sundsvalls kommun, 
Småtjärnarna (Ljustorps socken, Medelpad), sjö i Timrå kommun, 
Småtjärnarna (Haverö socken, Medelpad, 691711-146701), sjö i Ånge kommun,  (1 ha)
Småtjärnarna (Haverö socken, Medelpad, 691732-146649), sjö i Ånge kommun,  (0,7 ha)
Småtjärnarna (Haverö socken, Medelpad, 693812-146315), sjö i Ånge kommun, 
Småtjärnarna (Torps socken, Medelpad), sjö i Ånge kommun,

Ångermanland 
Småtjärnarna (Säbrå socken, Ångermanland), sjö i Härnösands kommun, 
Småtjärnarna (Junsele socken, Ångermanland, 707241-156798), sjö i Sollefteå kommun, 
Småtjärnarna (Junsele socken, Ångermanland, 709597-154720), sjö i Sollefteå kommun, 
Småtjärnarna (Junsele socken, Ångermanland, 709615-154697), sjö i Sollefteå kommun, 
Småtjärnarna (Ramsele socken, Ångermanland, 706136-151664), sjö i Sollefteå kommun, 
Småtjärnarna (Ramsele socken, Ångermanland, 706141-151649), sjö i Sollefteå kommun, 
Småtjärnarna (Ramsele socken, Ångermanland, 706278-151234), sjö i Sollefteå kommun, 
Småtjärnarna (Bodums socken, Ångermanland, 709433-153084), sjö i Strömsunds kommun, 
Småtjärnarna (Bodums socken, Ångermanland, 709469-153070), sjö i Strömsunds kommun, 
Småtjärnarna (Tåsjö socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun, 
Småtjärnarna (Anundsjö socken, Ångermanland, 706355-161421), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Småtjärnarna (Anundsjö socken, Ångermanland, 707256-159101), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Småtjärnarna (Sidensjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Småtjärnarna (Själevads socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Småtjärnarna (lilla, Själevads socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Småtjärnarna (stora, Själevads socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (3,01 ha)

Västerbotten 
Småtjärnarna (Burträsks socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 
Småtjärnarna (Jörns socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 
Småtjärnarna (Sävars socken, Västerbotten, 708833-173698), sjö i Umeå kommun, 
Småtjärnarna (Sävars socken, Västerbotten, 711376-173268), sjö i Umeå kommun, 
Småtjärnarna (Sävars socken, Västerbotten, 711397-173240), sjö i Umeå kommun,  (3,16 ha)
Småtjärnarna (Umeå socken, Västerbotten), sjö i Umeå kommun, 
Småtjärnarna (Degerfors socken, Västerbotten, 715818-166556), sjö i Vindelns kommun, 
Småtjärnarna (Degerfors socken, Västerbotten, 718015-167007), sjö i Vindelns kommun,

Norrbotten 
Småtjärnarna (Edefors socken, Norrbotten, 733616-174787), sjö i Bodens kommun, 
Småtjärnarna (Edefors socken, Norrbotten, 734366-174348), sjö i Bodens kommun, 
Småtjärnarna (Norrfjärdens socken, Norrbotten, 728933-175633), sjö i Piteå kommun,  (3,28 ha)
Småtjärnarna (Norrfjärdens socken, Norrbotten, 728962-175611), sjö i Piteå kommun,  (2,3 ha)
Småtjärnarna (Piteå socken, Norrbotten, 726451-168613), sjö i Piteå kommun, 
Småtjärnarna (Piteå socken, Norrbotten, 726458-168648), sjö i Piteå kommun, 
Småtjärnarna (Piteå socken, Norrbotten, 727687-173673), sjö i Piteå kommun,

Lappland 
Småtjärnarna (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun, 
Småtjärnarna (Lycksele socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun, 
Småtjärnarna (Malå socken, Lappland, 724586-162884), sjö i Malå kommun, 
Småtjärnarna (Malå socken, Lappland, 724593-162896), sjö i Malå kommun, 
Småtjärnarna (Vilhelmina socken, Lappland), sjö i Vilhelmina kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn